Ulica Lwowska w Chełmie
 Ulica Lwowska w Katowicach
 Ulica Lwowska w Krośnie
 Ulica Lwowska w Lublinie
 Ulica Lwowska w Tarnowie
 Ulica Lwowska w Warszawie
 Ulica Lwowska we Wrocławiu
 Ulica Lwowska w Zamościu
 
 Ulica Lwowska w Sosnowcu 

Lwowska